Bellero – cognome italiano
 Carlo Bellero (1911-1988) – direttore della fotografia italiano 
 Nella Bellero (1945) – cantante italiana